Der Kyoto Challenger 1978 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. November 1978 in Kyōto stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1978 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1978
Tennisturnier in Kyōto